Аслам Шер Хан (, , 15 августа 1953, Бхопал, Индия) — индийский хоккеист (хоккей на траве), защитник. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1972 года. Чемпион мира 1975 года.

Биография 
Аслам Шер Хан родился 15 августа 1953 года в индийском городе Бхопале.

Спортивная карьера 
Играл в хоккей на траве за школьную команду. В 1966 году получил приглашение в общеиндийский лагерь школьников-хоккеистов под руководством известного хоккеиста Рупа Сингха и был включён в сборную. Впоследствии выступал за Индийские авиалинии.

Учился в колледже в Бхопале, стал бакалавром естественных наук.

В 1972 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мюнхене. В матчах не участвовал, но в составе команды завоевал бронзовую медаль.

В 1976 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Монреале, занявшей 7-е место. Играл на позиции защитника, провёл 5 матчей, забил 2 мяча в ворота сборной Малайзии.

В 1975 году выиграл золото на чемпионате мира в Куала-Лумпуре.

В апреле 2008 году, после того как полномочия Индийской хоккейной федерации были прекращены, был избран главой нового комитета, созданного Индийской олимпийской ассоциацией для управления этим видом спорта в стране.

Написал автобиографическую книгу «To Hell with Hockey».

Политическая карьера 
Дважды в 1984 и 1991 годах избирался депутатом нижней палаты индийского парламента Лок сабха. В 1989, 1996, 2004 и 2009 годах также участвовал в выборах, но проиграл. Представлял Индийский национальный конгресс.

Семья 
Отец Аслама Шер Хана Ахмед Шер Хан (1913—1967) также выступал за сборную Индии по хоккею на траве, в 1936 году завоевал золото на летних Олимпийских играх в Берлине.

Аслам Шер Хан женился в октябре 1981 года; имеет двоих сыновей, младший из них работает адвокатом в Нью-Йорке.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по хоккею на траве
Политики Индии
Депутаты Лок сабхи
Члены Индийского национального конгресса